Гіляров — прізвище.

 Гіляров Меркурій Сергійович (* 1912 — † 1985) — радянський зоолог, ентомолог, академік АН СРСР
 Гіляров-Платонов Микита Петрович (* 1826 — † 1887) — російський публіцист, громадський діяч, богослов, філософ, літературний критик, мемуарист, викладач, словя'нофіл
 Гіляров Олексій Меркурійович (* 1943 — † 2013) — російський, радянський зоолог, еколог, гідробіолог, популяризатор науки, публіцист, доктор біологічних наук, професор МДУ, член-кореспондент РАПН
 Гіляров Олексій Микитович (* 1856 — † 1938) — професор кафедри історії філософії Київського університету, академік АН УРСР
 Гіляров Сергій Олексійович (* 1887 — † 1946) — український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець
 Гіляров Олександр (1839 – 1914) — оперний співак
 Гіляров Олексій Микитович (1855 – 1938) — професор і академік ВУАН 
Російські прізвища